Grandia может означать:

 Grandia — японская ролевая игра, разработанная студией Game Arts (1997)
 Grandia II — японская ролевая игра (2000)
 Grandia III — японская ролевая игра (2005)
 Grandia: Parallel Trippers — японская ролевая игра (2000)
 Grandia — фамилия: 
  — голландский спортсмен
  — канадский писатель
 Grandia (род) — род перепончатокрылых насекомых-браконид из подсемейства Alysiinae